Rohbau steht für:

 Rohbau (Bauwesen), ein Bauwerk, dessen äußere Kontur fertiggestellt ist
 Rohbau (Automobilfertigung), die fertige Karosserie eines Fahrzeugs

Siehe auch